Шокли () — английская фамилия.

Известные носители:
 Шокли, Мэриан (1911—1981) — американская актриса.
 Шокли, Сэм (1909—1948) — американский убийца и заключенный.
 Шокли, Уильям Брэдфорд (1910—1989) — американский физик, исследователь полупроводников, лауреат Нобелевской премии по физике 1956 года.